Отступле́ние (также , от ) — тактический, оперативный или стратегический манёвр в войне и военном деле. 

Отступление представляет собой вынужденное или преднамеренное оставление войсками и силами занимаемых оборонительных рубежей, а также их отход на новые рубежи, в глубине своей или вражеской территории. Отступление является важным ходом и маневрированием ударных сил, либо средств, для ведения последующих военных (боевых) действий. Имеет целью выведение военной группировки из-под удара, а также перегруппировку войск, укрепление выгодной оборонительной позиции или заманивание неприятеля под удар.

История 
К отступлению войска были вынуждены прибегать во многих войнах прошлого.

Так, в Отечественной войне 1812 года русские войска под командованием М. И. Кутузова преднамеренно отступили из Москвы в целях пополнения армии и подготовки контрнаступления. В этой же войне армия Наполеона вынуждена была отступать из Москвы в Смоленск, Вильно, чтобы избежать разгрома от ударов русских войск.

В первый период Великой Отечественной войны советские войска, ведя активные оборонительные действия, вынуждены были отступать в целях вывода частей и соединений из-под ударов превосходящих сил противника и выигрыша времени для создания устойчивой обороны силами стратегических резервов и отходящих войск. Отступление осуществлялось в основном организованно, по приказу старшего начальника. Для обеспечения выхода из боя главных сил по наиболее угрожающей группировке противника обычно наносились удары авиацией и артиллерией, принимались меры к скрытому отводу главных сил на выгодные для ведения оборонительных действий рубежи, наносились контратаки (контрудары) по прорвавшимся группировкам противника. Отступление обычно заканчивалось переходом войск к обороне на указанном рубеже.

После Второй мировой войны в официальных руководствах и уставах армий большинства государств термин отступление не употребляется. Предусматриваются отступательные действия или только выход из боя и отход.

Примечания

Литература 
 Адриен-Жан-Батист Франсуа Бургонь, Пожар Москвы и отступление французов. 1812 год: Воспоминания сержанта Бургоня, 1898 год.
 
 
 

Военное искусство
Виды военных действий